Нетребко — украинская фамилия. В именительном падеже имеет одинаковое написание для лиц обоего пола.

Известные носители 
 Нетребко, Анна Юрьевна (род. 1971) — российская оперная певица.
 Нетребко, Василий Прокофьевич (1920—2007) — советский и российский учёный в области механики.